Plaats in Indonesië (met tussen haakjes het onderdistrict)
Jadimulya (Langkaplancar), een plaats in het regentschap Pangandaran van de provincie West-Java
Jadimulya (Gunungjati), een plaats in het regentschap Cirebon van de provincie West-Java